No Canadá
 Chatham-Kent, província

Nos Estados Unidos
 Chatham (Luisiana)
 Chatham (Virgínia)
 Chatham (Michigan)
 Chatham (Illinois)
 Chatham (Nova Jérsei)
 Chatham (Massachusetts)

No Reino Unido
Chatham House, um think tank de Londres
Chatham (Londres), distrito de Londres
Chatham (Kent)

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas